Melicerita är ett släkte av mossdjur. Melicerita ingår i familjen Cellariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Melicerita